Yoshino se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kazuyoshi Yoshino
 Tetsuo Yoshino